Cerviniella är ett släkte av kräftdjur. Cerviniella ingår i familjen Cerviniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Cerviniella